AN/SQS-56 (экспортное обозначение DE1160) — американская интегрированная  корабельная гидроакустическая система, разработанная и производившаяся подразделением Submarine Signal Div. компании Raytheon в Портсмуте, Род-Айленд. Предназначена для размещения на кораблях класса фрегат и корвет. Предназначена для обнаружения, сопровождения и классификации подводных целей. Включает противолодочную систему с подкильной и/или буксируемой антенной, систему обнаружения и огибания препятствий и мин, противоторпедную систему. Создана с учётом опыта разработки и эксплуатации ГАС AN/SQS-26.

Особенностями станции является цифровая обработка гидроакустических сигналов, компьютерное управление и выбор оптимальных режимов работы, усовершенствованные цветные индикаторы, небольшая масса и габариты приборов. Предусмотрена система автоматического поиска и локализации неисправностей, встроенный тренажёр. Работает в активном и пассивном режимах. Помимо подкильной антенны в состав станции входит буксируемая антенна.

Тактико-технические характеристики
 Рабочие частоты:
 SQS-56 — 6,7 кГц; 7,5 кГц; 8,4 кГц 
 SQS-56(I) — 3,75 кГц; 7,5 кГц; 12 кГц
 Ширина полосы — 400 Гц
 Мощность излучателя — 36 кВт

Установки на кораблях
  Фрегаты типа «Оливер Хазард Перри»
  Фрегаты типа «Явуз» (МЕКО 200)
  Фрегаты типа «Маэстрале»
  Эскадренные миноносцы типа «Луиджи Дуранд де ла Пенне»
  Джузеппе Гарибальди (авианосец)

Примечания

См. также 
 Список оружия и технических средств кораблей ВМС США

Ссылки 
 AN/SQS-56 на сайте Fas.org.
 AN/SQS-56 Sonar на сайте GlobalSecurity.org.

Гидроакустические станции США
Военная продукция Raytheon